Regno Unito
 Trafford – distretto metropolitano della Greater Manchester
 Stati Uniti d'America
 Trafford – città della Contea di Jefferson, Alabama 
 Trafford – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania